Orbán György (1903–1977) röntgenfizikus, egyetemi tanár, a fizika tudományok kandidátusa
 Orbán György (1906–1976) szülész-nőgyógyász, az orvostudományok kandidátusa
 Orbán György (1944) jégkorongozó, edző
 Orbán György (1947) zeneszerző
 Orbán György (1967) jégkorongozó

hasonló néven
 Orbán György János (1952) festő